A 2008-as F3 Euroseries volt a sorozat hatodik kiírása. A szezon április 12-én kezdődött a Hockenheimringen, és itt is ért véget, október 26-án.

Az idény során a német Nico Hülkenberg dominált, aki közel negyvenpontos előnnyel végzett az élen az olasz Edoardo Mortara előtt.

Versenynaptár

Versenyzők, csapatok

Statisztika

A bajnokság végeredménye 

 Pontozás:

Megjegyzés: A Norisringi, a Le Mans-i és a második Hockenheimi helyszíneken rendezett második versenyek távja rövidebb lett, ezért ezekért a versenyzők fél pontot kaptak.

Újoncok 

Itt azok indulhatnak, akik előtte nem szerepeltek semmilyen országos vagy nemzetközi F3-as bajnokságban sem.

Csapatverseny

Nemzetek kupája

Források 

Formula–3 Euroseries szezonok
F